Judziki est le nom de plusieurs localités en Pologne : 
 Judziki (Ełk)
 Judziki (Olecko)
 Judziki (Podlachie)

Homonymie de localités